Mészáros Béla (1950) politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)
 Mészáros Béla (?) labdarúgóedző
 Mészáros Béla (1979) színművész